rivierbedding
sedimentaire gelaagdheid (Engels: bedding)